Тарас Трясило (фільм), «Тарас Трясило» («Повість про гаряче серце») — український радянський художній чорно-білий німий кінофільм 1926 року.
 Тарас Трясило, Тарас Федорович - керівник антиурядового козацько-селянського повстання 1630 року. Січове ім'я — Тарас Трясило, татарське ім'я — Хасан або Усан.